Kobus (geslacht), een dierengeslacht
 Kobus (stripfiguur), een stripfiguur
 Kobus (veerpont), een veerpont over de Damse Vaart